Колумбит — минерал с соединением ниобия. Также к нему относится:

 Колумбит-танталит